Myochamidae är en familj av musslor. Myochamidae ingår i ordningen Pholadomyoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Myochamidae 9 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Myochamidae